Benevides kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Benevides (ort), Pará, 
 Benevides (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar